Guyader ou Le Guyader est un patronyme d'origine bretonne, correspondant au métier de tisserand, porté notamment par :

 Alain Guyader ( - ), également connu comme « La Rouille », footballeur français
 Alain Le Guyader, personnalité politique française
 Alexandre Guyader ( - ), véliplanchiste français
 Christian Guyader, patron de Guyader Gastronomie 
 Frédéric Le Guyader ( - ), poète français
 Hervé Le Guyader, biologiste et botaniste français
 , cycliste français
 Yann Guyader ( - ), patineur de vitesse français

Références 

Patronyme breton
Homonymie de patronyme
Homonymie